

Cinema 
 The Woman in Black – film del 1914 diretto da Lawrence Marston
 The Woman in Black – film del 1914 diretto da Otis Turner
 The Woman in Black – cortometraggio del 1914 diretto da Maurice Costello e Robert Gaillard
 The Woman in Black – film del 2012 diretto da James Watkins
 L'angelo della morte (The Woman in Black: Angel of Death) – film del 2014 diretto da Tom Harper

Letteratura 
 La donna in nero (The Woman in Black) – racconto di Susan Hill del 1983

Teatro 
 La donna in nero (The Woman in Black) – opera teatrale di Stephen Mallatratt

Televisione 
 The Woman in Black – film per la televisione del 1989 diretto da Herbert Wise

Pagine correlate 
 La donna in nero